

Hydronyme 
 Le Lathan est un cours d'eau d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, en France, et un affluent de l'Authion, donc un sous-affluent de la Loire.

Patronyme 

 Christina Lathan (née en 1958), athlète allemande ;
 Sanaa Lathan (née en 1971), actrice américaine ;
 Stan Lathan (né en 1945), réalisateur et producteur américain.

Toponymes 
 Savigné-sur-Lathan est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre.
 Channay-sur-Lathan est une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire, en région Centre.